Jenichen ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Jenichen († vor 1621), deutscher Goldschmied, Kupferstecher und Verleger
 Gottlob Friedrich Jenichen (1680–1735), deutscher Lutherischer Theologe und Historiker
 Ludwig von Jenichen (1783–1855), preußischer Generalleutnant